Ruginești se poate referi la:
Ruginești, Neamț
Ruginești, Vrancea

Toponime românești